«Durch den Monsun» () и «Monsoon» песни немецкой рок-группы Tokio Hotel. Немецкая версия песни «Durch den Monsun» была выпущена в дебютном сингле в 2005 году на их дебютном альбоме Schrei. В английской версии песня носит название «Monsoon» и была позднее включена в первый английский альбом Scream и выпущена как их первый английский сингл в 2007 году.

Monsoon 
«Monsoon» был выпущен как первый английский сингл группы в Европе 18 мая 2007 года. Вокальные партии и мелодии в «Monsoon’е» на одну тональность ниже, чем в немецкой версии. Скорее всего это связано с переходным возрастом, в котором находился вокалист группы Билл Каулитц, когда ещё была записана немецкая версия.

«Monsoon» также появляется в музыкальной видеоигре «Guitar Hero: World Tour», а также в европейской версии игры «Guitar Hero: On Tour».

Песня была исполнена на церемонии «MTV Europe Music Awards» в 2007 году в Мюнхене, Германия.

«Durch den Monsun» была названа «Лучшей песней 2005 года» на церемонии «Austrian Golden Penguin Awards» () и также была номинирована как «Лучший международный сингл» на «Amadeus Awards» в 2006 году. В 2007 г., Durch den Monsun была выставлена на голосование «Сингл года» на «Golden Penguin Awards» в Австрии, в то время как «Monsoon» победил в категории «Лучшее видео» на «TMF Awards» в Бельгии. В следующем году «Monsoon» появляется в таких заголовках как: «Лучший рингтон» и «Песня года» на «Los Premios MTV Latinoamérica 2008», «Номер #1 года» на «TRL Awards (Италия)», а также была названа «Лучшей песней настроения» и «Песня, которая остаётся в твоей голове» в голландском журнале «Hitkrant». 

Видео вошло в чарты «TRL Countdown» в июле 2008 года.

В 2011 году на «Durch den Monsun» бельгийским евроденс-проектом Sylver была выпущена кавер-версия.

Перечень форматов и дорожек 
 CD синглы
 «Durch den Monsun» (radio mix) — 3:58
 «Durch den Monsun» (unplugged version) — 3:58

 CD макси синглы
 «Durch den Monsun» (радио микс) — 3:58
 «Durch den Monsun» (unplugged version) — 3:58
 «Monsun o koete» (Grizzly mix) — 4:08
 «Leb' die Sekunde» (oригинальная версия) — 3:47
 «Durch den Monsun» (музыкальное видео) — 3:58

 CD синглы
 «Monsoon» — 4:00
 «Black» — 3:21

Чарты 

Заметки
 1: Позиции чартах в 2005 году немецкой версии сингла «Durch den Monsun»
 ²: Позиции чартах в 2007 году английской версии сингла «Monsoon»
 ³: Немецкая версия была выпущена во Франции в 2007 году.

Ссылки 
Музыкальное видео / Аудио
 Monsoon на MTV
 Durch den Monsun на Last.fm
 Monsun o koete (Grizzly Mix) на imeem

Заметки о выступлениях
 Monsoon (Live) EMA 2007 на MTV··

Примечания 

Синглы 2005 года
Синглы Tokio Hotel
Синглы по алфавиту